Il singolare del torneo di tennis Chevrolet Classic 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Patrick Baur che ha battuto in finale Fernando Roese 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Luiz Mattar (primo turno)
 Marcelo Filippini (primo turno)
 Horacio de la Peña (primo turno)
 Renzo Furlan (primo turno)

 Jaime Oncins (secondo turno)
 Cássio Motta (primo turno)
 Tarik Benhabiles (secondo turno)
 Jacco Eltingh (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Chevrolet Classic 1991
ATP Tour 1991